Здесь представлена фильмография актёра, режиссёра, сценариста и продюсера Рона Ховарда.

Актёр

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Телевидение

Музыкальное видео

Реклама

За кадром

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Телевидение 

 
Фильмографии актёров
Фильмографии режиссёров
Фильмографии США